Первозвановка — название населённых пунктов на Украине:

 Первозвановка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Первозвановка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Первозвановка — село в Чутовском районе Полтавской области.

См. также 
 Першозвановка